Avati – cognome italiano, variante di Abate
 Antonio Avati – sceneggiatore e produttore italiano, fratello di Pupi
 Pupi Avati, all'anagrafe Giuseppe – regista italiano, fratello di Antonio e padre di Mariantonia
 Mariantonia Avati – regista italiana, figlia di Pupi
 Tommaso Avati – sceneggiatore italiano